Presl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Svatopluk Presl
 Karel Presl